Références 

Saint-Louis
Blues de Saint-Louis